Schloss Rain steht für:

Bauwerke:
 Schloss Rain (Lech) in Rain in Schwaben, Bayern
 Schloss Rain (Niederbayern), in Rain in Niederbayern, Bayern
 Schloss Rain (Poggersdorf), Kärnten, Österreich
 Schloss Rain bei Grafenstein, Kärnten, Österreich

Orte:
 Schloss Rain (Gemeinde Grafenstein) (Krištofov Grad). Ortsteil von Grafenstein (Kärnten), Österreich